Mercedes-Benz SLR est le nom de deux voitures de Mercedes-Benz :

 Mercedes-Benz 300 SLR, une voiture de course de 1955 conçue par Daimler-Benz.
 Mercedes-Benz SLR McLaren, une voiture routière de 2003 co-conçue par DaimlerChrysler et McLaren Automotive.